The Living Daylights ist:
 der Originaltitel einer Kurzgeschichte von Ian Fleming, siehe Octopussy und andere riskante Geschäfte #Der Hauch des Todes (1966)
 der Originaltitel von James Bond 007 – Der Hauch des Todes, britischer Spielfilm von John Glen (1987)
 The Living Daylights (Computerspiel), Computerspiel zum Film von Melbourne House (1987)
 The Living Daylights (Lied), Titelsong zum Film von a-ha (1987)
 The Living Daylights (Soundtrack), Soundtrack des Films von John Barry (1987)